Костевич — фамилия. Известные носители:
 Костевич, Вацлав (ум. 1532) — государственный деятель Великого княжества Литовского из рода Костевичей герба «Лелива».
 Костевич, Владимир Евгеньевич (род. 1992) — украинский футболист
 Костевич, Елена Дмитриевна (род. 1985) — украинская спортсменка (стрельба из пистолета).
 Костевич, Ирина Анатольевна (род. 1967) — белорусский политик, министр труда и социальной защиты.
 Костевич, Макар Матвеевич (более известен как Макар Кравцов; 1891 — после 1939) — белорусский политик, поэт, переводчик, публицист.
 Костевич, Михаил Михайлович (1877—1957) — русский артиллерийский офицер, специалист по взрывчатым веществам.
 Костевич, Михаил Осипович (Михась Василёк; 1905—1960) — белорусский поэт, революционер
 Костевич, Сергей Викторович (род. 1986) — российский футбольный судья.
 Косцевич, Янук (1857—1926) — белорусский поэт-любитель